

Wydarzenia 

 na ateńskim Akropolu rozpoczęto budowę Propylejów (438 p.n.e.?)